De Beker van Finland 2009 (Fins: Suomen Cup) was de 55ste editie van de strijd om de Beker van Finland. Het voetbaltoernooi begon op 28 maart 2009 met de eerste ronde en eindigde op 31 oktober 2009 met de finale in het Finnair Stadium in Helsinki.

Eerste ronde
De loting voor deze ronde vond plaats op 12 maart 2009. 102 teams werden ingedeeld in 51 wedstrijden in deze ronde. 213 teams kregen een bye naar de volgende ronde. De wedstrijden werden gespeeld tussen 28 maart 2009 en 14 april 2009.

n.v = na verlening

Tweede ronde
De loting voor deze ronde vond plaats op 12 maart 2009. 213 teams werden ingedeeld in 132 wedstrijden in deze ronde. De wedstrijden werden gespeeld tussen 2 april 2009 en 24 april 2009.

nv=Na verlening

Derde ronde
De loting voor deze ronde vond plaats op 16 april 2009. 132 teams werden ingedeeld in 66 wedstrijden in deze ronde. De wedstrijden werden gespeeld tussen 25 april 2009 en 3 mei 2009.

Vierde ronde 
De wedstrijden werden gespeeld tussen 5 mei 2009 en 26 mei 2009.

Vijfde ronde 
De wedstrijden werden gespeeld tussen 1 juni 2009 en 12 juni 2009.

n.v= na verlening

Zesde ronde 
De wedstrijden werden gespeeld op 8 en 9 juli 2009

Zevende ronde
De wedstrijden werden gespeeld op 29 en 30 augustus 2009

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Zie ook
Veikkausliiga 2009
Fins voetbalelftal in 2009

Finland
2009